Dag van de Vlag (Caraïben)
Dag van de Vlag (Roemenië)